Municipio de Reeve puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Reeve (condado de Daviess, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Daviess.
 Municipio de Reeve (condado de Franklin, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Franklin.